THG steht für:
 einen italienischen DJ und Musikproduzenten, siehe Takagi & Ketra
 Tetrahydrogestrinon, ein Designer-Steroid
 Theo-Hespers-Gesamtschule Mönchengladbach 
 Theodor-Heuss-Gymnasium, eine Vielzahl von Gymnasien mit dem Namen 
 Third Harmonic Generation, siehe Frequenzverdopplung
 Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, Teilgebiete der Chirurgie
 Tom's Hardware Guide, ein bekanntes Online-Magazin für Computertechnik mit eigenen Testlaboren
 Transporthubschrauber-Geschwader, Luftstreitkräfte der NVA
 Treibhausgas
 Thangool Aerodrome (IATA-Code), Flugfeld von Thangool, Banana Shire, Queensland

ThG steht für:
 Theologie der Gegenwart, eine theologische Fachzeitschrift
 Theresien-Gymnasium Ansbach
 Theresien-Gymnasium München

Siehe auch:
 THG-Quote

Abkürzung